17. Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy 2023 – odbędzie się w dniach 23–29 lipca w Maribor w Słowenii.

Kalendarz 
Podczas tegorocznej edycji festiwalu zostaną rozegrane 11 dyscyplin.

Klasyfikacja medalowa

Przypisy 

Olimpijski festiwal młodzieży Europy
2023 w sporcie
Sport w Mariborze
2023 w Słowenii